Diana kan syfta på:

 Diana – en romersk gudinna
 Diana (namn) – ett namn samt personer med namnet
 Diana, prinsessa av Wales – första hustru till Charles, prins av Wales
 Diana (sång) – en låt av Paul Anka från 1957
 78 Diana – en asteroid
 Kvarteret Diana – ett kvarter i Stockholm
 S/S Diana (1908) –  ett svenskt handelsfartyg som torpederades av brittiskt flyg 1944
 M/S Diana – ett svenskt passagerafartyg som är byggt för att trafikera sträckan Stockholm-Göteborg via Göta kanal
 M/S Diana II – ett före detta ro-pax-fartyg
 VoIF Diana – en idrottsförening
 DIANA – ett grekiskt parti, se Demokratisk förnyelse

Geografi

Antarktis 

 Diana (ö i Antarktis, lat -63,43, long -56,17), 
 Diana (ö i Antarktis, lat -64,35, long -62,93),

Madagaskar 

 Diana, Madagaskar, region, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Madagaskarförgreningar